Ценський () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Тадеуш Ценський (1856—1925) — галицький польський політик і громадський діяч.
 Ян Ценський (1905—1992) — польський релігійний діяч, священик, єдиний (таємний) єпископ латинського обряду України в радянські часи.
польські прізвища